Lukavica je lahko:
 Lukavica Donja (Bosna in Hercegovina)
 Lukavica Rijeka (Bosna in Hercegovina)
 Lukavica, Dimitrovgrad (Srbija)
 Lukavica, Gračanica (Bosna in Hercegovina)
 Lukavica, Lazarevac (Srbija)
 Lukavica, Lopare (Bosna in Hercegovina)
 Lukavica, Tutin (Srbija)

Glej tudi 

 Lukovica (razločitev)